Hoven Å är ett vattendrag i Danmark. Det ligger i Ringkøbing-Skjerns kommun i den västra delen av landet,  km väster om Köpenhamn.

Källor 

Vattendrag i Region Mittjylland